SPIR est un acronyme qui peut désigner :
 la Spectroscopie dans le proche infra-rouge (équivalent de NIRS, pour near infrared reflectance spectroscopy pour les anglophones)
  ou SPIR est un langage intermédiaire, créé par le Khronos Group, à l'origine pour le calcul parallèle intensif et faciliter l'interprétation d'OpenCL.
 la société SPIR Communication

Sigle de 4 caractères